Penindaian (Mulak Ulu), een plaats in Indonesië
Penindaian (Semendo Darat Laut), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing